Reitterer ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Xaver Reitterer (1868–1932), österreichischer Schriftsteller und Politiker
 Harold Reitterer (1902–1987), österreichischer Maler
 Hubert Reitterer (* 1944), österreichischer Historiker, Altphilologe und Lexikograf
 Vlasta Reittererová, geborene Pelantová (* 1947), tschechische Musikwissenschaftlerin

Siehe auch
 Reiterer